Hertogdom Opper-Beieren (1255-1340)
 Hertogdom Opper-Beieren (1349-1392)